Уша́р — французская фамилия:

 Ушар, Жан-Николя (; 1738—1793) — дивизионный генерал Французской революционной армии.
 Ушар, Жозеф (; 1809—1891) — французский архитектор.
 Ушар, Марио (; 1824—1893) — французский писатель, племянник Жозефа Ушара.

См. также 
 Юшар